Angel Červenkov – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro
 Slavčo Červenkov – ex lottatore bulgaro
 Vălko Červenkov – politico comunista bulgaro